Mona puede designar:
a la diosa Mona, la deidad sajona de la Luna;
a la película porno Mona la ninfa virgen (1970).  
el femenino de mono;
a la ebriedad;
adjetivo que denota belleza;
a la mona, un pan dulce de Semana Santa, o su derivado argelino, la mouna;
a la Mona Lisa, conocida también como La Gioconda, pintura de Leonardo da Vinci.

Lugares 
a la isla de Anglesey, en Gales;
a la isla de Mona, en Puerto Rico;
a la ciudad de Mona, en Utah, Estados Unidos;
a la ciudad de Mona (Jamaica), en Jamaica;
a la punta Mona, en Costa Rica;

Especies 
al género de la familia Portulacaceae;
El nombre común de la planta ''Arctium lappa;

 Ficción 
a Mona Simpson, un personaje de la serie Los Simpsons;Mona personaje de la saga WarioWare.
 La Mona, personaje de una centroamericana y colombiana.

 Música Mona banda de rock alternativo.

 Computación 
al sistema operativo Mona''', elaborado en Japón;